José Burgos, un missionnaire espagnol (1837 - 1872).
 José Manuel Burgos, un footballeur hondurien.
 Jose Burgos, un producteur de House new yorkais.